Кебрал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кебрал, Анжелика (род. 1979) — американская актриса.
 Кебрал, Ричард — американский актер, писатель и музыкант. См. также 
 Кабрал